Sikorsky S-62 — вертолёт;
 S-62 — большой миноносец типа S-53.